Антила, Тимо (, Юрва, Финляндия) — финский биатлонист, член сборной Финляндии по биатлону. Занимается биатлоном с 1990 года. Участник олимпийских игр 2002 и 2010 годов. Завершил карьеру в сезоне 2011/2012 годов.

Результаты

Кубок мира 
 2000/2001 — 77 место (4 очка)
 2001/2002 — 58 место (38 очков)
 2002/2003 — 57 место (36 очков)
 2003/2004 — 50 место (52 очка)
 2004/2005 — 76 место (15 очков)
 2005/2006 — 90 место (2 очка)
 2006/2007 — 75 место (10 очков)
 2007/2008 — 58 место (38 очков)
 2008/2009 — очков не набирал
 2009/2010 — 86 место (24 очка)
 2010/2011 — 77 место (37 очков)
 2011/2012 — 104 место (2 очка)

Олимпийские Игры

Чемпионаты мира

Ссылки 
 
 Тимо Антила. Статистика

Биатлонисты Финляндии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года